Татьяна Владимировна Шлопак (18 сентября 1918, город Киев — 1985, город Киев) — украинский советский деятель, доктор медицинских наук (с 1963), профессор (с 1964), заслуженный деятель науки Украинской ССР (с 1978). Депутат Верховного Совета СССР 6-7-го созывов (1963—1970).

Биография 
Родилась в семье врача. К 1925 году проживала вместе с семьей в городе Гостомеле Киевской области. Окончила Киевскую среднюю школу № 23. К июню 1941 года обучалась на лечебном факультете Киевского и Одесского медицинских институтов, закончила четыре курса.

Во время Великой Отечественной войны находилась в эвакуации. С 1941 года — заведующая районной амбулатории в Ростовской области, врач районной больницы, участковый врач поликлиники, заведующая районного отдела здравоохранения в городе Кемерово, РСФСР.

Член ВКП (б) с 1942 года.

В 1946 году окончила Одесский медицинский институт.

В 1946—1953 годах — клинический ординатор Одесского медицинского института, заведующая отделом Одесского научно-исследовательского института глазных болезней имени академика Филатова.

В 1953—1955 годах — ассистент, доцент клиники глазных болезней Львовского государственного медицинского института.

В 1955—1966 годах — заведующая кафедрой глазных болезней Станиславского (Ивано-Франковского) государственного медицинского института и офтальмолог Ивано-Франковской областной клинической больницы. В 1963 году защитила докторскую диссертацию «Микроэлементы в экспериментальной и клинической офтальмологии».

В 1966—1983 годах — заведующая кафедрой глазных болезней Киевского государственного медицинского института имени академика Богомольца.

Работы посвящены проблемам патогенеза, лечения близорукости, глаукомы и туберкулеза глаз исследованию вопросов теории эластотонометрии, биохимии глаза в норме и патологии.

Награды и звания 
 орден Трудового Красного Знамени
 шесть медалей
 заслуженный деятель науки Украинской ССР (с 1978).

Источники 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Седьмой созыв — Москва, 1966.
 [leksika.com.ua/10290106/ure/shlopak Шлопак]
 Шлопак

Доктора медицинских наук
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва